Xkolni (Alekséievskaia), població del territori de Krasnodar, a Rússia
 Xkolni (Varenikóvskaia), població del territori de Krasnodar, a Rússia
 Xkolni (Vladímir), població de la província de Vladímir, a Rússia
 Xkolni (Penza), població de la província de Penza, a Rússia